Brodec bezeichnet

 Brodec, Gemeinde im Okres Louny, Tschechien
 Brodec, Ortslage von Železný Brod, Okres Jablonec nad Nisou

Brodec, linker Zufluss der Wilden Adler in Tschechien; siehe Brodec (Divoká Orlice)
Brodec, linker Zufluss der Vlašimská Blanice in Tschechien; siehe Brodec (Blanice)